Die Iodbenzaldehyde bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, die sich sowohl vom Benzaldehyd als auch vom Iodbenzol ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit angefügter Aldehydgruppe (–CHO) und Iod (–I) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung (ortho, meta oder para) ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C7H5IO.

Einzelnachweise 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Iodbenzaldehyde
 Iodbenzaldehyde